Garki – area a governo locale (local government area) della Nigeria 
 Garki – città della Polonia